La Coppa di Grecia 1986-1987 è stata la 12ª edizione della Coppa di Grecia di pallacanestro maschile.

Squadre
Le 22 squadre della A1 Nazionale 1986-1987 e A2 Nazionale 1986-1987 entrano in gioco solo nella fase C.

Partite

Fase A
La prima fase è stata organizzata da associazioni locali e ha coinvolto centinaia di gruppi.

Fase B

Primo turno

Gruppo Nord

Dīmokritos Thessalonikīs, F.S. Ariōn Ptolemaïdas, Olympiakos Volou e V.A.O. ammessi direttamente al turno successivo.

Gruppo Sud

A.G.S. Giannina e Kadmos Thīvas ammessi direttamente al turno successivo.

Secondo turno

Gruppo Nord

Gruppo Sud

Fase C

Gruppo Nord

Gruppo Sud

Fase D

Tabellone

Voci correlate 
A1 Nazionale 1986-1987

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1986
Pallacanestro nel 1987
Coppa di Grecia di pallacanestro maschile